een techniek voor het vervaardigen van een vloer, of werk- of aanrechtblad; zie terrazzo (materiaal)
 een Braziliaanse gemeente in Pernambuco; zie Granito (Pernambuco)